Битва при Флёрюсе () — одна из решающих битв за Нидерланды, произошедшая 26 июня 1794 года в ходе Войны первой коалиции, ставшей частью Французских революционных войн.

Предыстория битвы 
Весной 1794 года французские армии трижды пытались пересечь реку Самбру, несмотря на сопротивление союзнических армий Первой коалиции. 13 мая французы были отброшены у Грандренга, 24 мая - у Эрклена, а 3 июня - у Госсели . Тем временем от Мозельской армии была отделена часть войск (четыре дивизии), которые под командованием генерала Журдана двинулись на Самбру. Прибыв 4 июня с большим подкреплением, Журдан взял на себя управление Арденнской армией и правым крылом Северной армии. 12 июня французы форсировали Самбру и второй раз осадили Шарлеруа. 16-го принц Оранский атаковал и прорвал правый фланг французов, вынудив Журдана снять осаду и отступить к югу от Самбры. 

Французское командование решило предпринять попытку окончательно вытеснить противника с территории Франции, для этого была создана новая (будущая Самбро-Маасская, оформлена приказом от 11 мессидора 2 года Республики / 29 июня 1794 года) армия под командованием Журдана (около 70 тысяч человек). 

18 июня, побуждаемые комиссарами правительства, французские войска, усиленные осадной артиллерией, взятой из Мобёжа, в пятый раз переправились через Самбру и осадили Шарлеруа. Журдан для прикрытия осады расположил свою армию полукругом впереди крепости и примкнул оба фланга к левому берегу Самбры выше и ниже крепости.  

Герцог Кобургский, главнокомандующий союзных войск в Нидерландах, наконец, убедившись, что постоянное маневрирование частей его армии от Самбры к Лису и обратно не дает результатов и может поставить их под угрозу в случае продвижения французской армии, решил двинуть свои главные силы против Журдана.   

Осада Шарлеруа, сопровождаемая обстрелом крепости из мортир, продолжалась 7 дней. 25 июня, комендант крепости, не зная о приближении австрийских войск герцога Кобургского, вступил в переговоры и на следующий день, 26 июня, капитулировал с трехтысячным гарнизоном. В то же самое время, когда сдавшийся гарнизон выходил из Шарлеруа, со стороны Герлемона раздались первые пушечные выстрелы австрийской армии, двигавшейся из Нивеля.

Ход сражения 
Однако австрийские войска не знали о падении Шарлеруа и вступил в бой с войсками французов. Герцог Кобургский приказал атаковать пятью колоннами по всему фронту.

Первой в бой вступила голландская колонна принца Оранского, которая сначала оттеснила французский левый фланг (дивизия Монтегю и бригада Дорье) до Маршьена, однако вскоре была остановлена контратакой подкреплений Клебера и была вынуждена около полудня отойти к Форши.

В одно время с первой колонной начала наступать и крайняя левофланговая колонна  Болье, которая после ожесточенного боя овладела Ламбюзаром и обратила в бегство на правый берег Самбры дивизии Марсо и Майера. Генерал Марсо, под которым за время боя погибло две лошади, собрав вокруг себя оставшихся в строю солдат (лишь несколько батальонов от дивизии), продолжил бой. Когда все было практически потеряно, к ним из центра пробились подкрепления Сульта, вместе с которыми им удалось организовать контратаку и выбить противника из Ламбюзара, что помешало планам австрийцев нанести фланговый удар по французским войскам. 

Четвертая колонна эрцгерцога Карла заняла Флёрюс, а затем помогла Болье овладеть Ламбюзаром и оттеснить правый фланг противника.

Колонна Кауница опрокинула дивизию Шампионне, занимавшую большой редут, и овладела им и Эпиньи. Французский главнокомандующий Журдан, осознавший опасность прорыва линии обороны у Эпиньи, контратаковал резервом и частью дивизии Клебера, остановив стремительное продвижение Кауница.

Колонна Квоздановича, наступавшая в центре по дороге из Брюсселя, после двухчасового боя овладела Тюмеоном и Госсели, но удачная контратака Клебера приостановила ее дальнейшее продвижение.

Большую роль в сражении сыграло наличие у французской стороны аэростата, что способствовало более быстрой отдаче приказов войскам. 

Несмотря на успех, обозначившийся к полудню, австрийский командующий, получивший известие о капитуляции Шарлеруа, отдал приказ всем колоннам начать отступление. Союзники отошли на небольшое расстояние от поля сражения и не преследовались французами.

Последствия 
Многие впоследствии укоряли герцога Кобургского в том, что он решил отступить. Однако, возможно, это было правильным решением, т. к. позволило войскам организованно отойти с поля боя. Исход боя оказался отчасти благоприятным для австрийцев, т. к. они понесли гораздо менее значительные потери по сравнению с противником. Во многом это заслуга именно главнокомандующего австрийской армии, который вовремя организовал отход своих сил с поля боя.   

Сражение при Флёрюсе можно считать поворотным моментом кампании, так как войскам союзников так и не удалось остановить наступление французов и предотвратить разгром своего левого фланга.  В последующие дни союзная армия отступала к Брюсселю. Французы преследовали ее двумя колоннами: правая (дивизии Марсо, Майера, Шампионне и Марло) наступала на Сомбрёф, а левая (дивизии Клебера, Монтегю, Мюллера и Лефевра) и резервная кавалерия - на Монс.

Ссылки 

 Карта сражения (на французском) 

 Голицын Николай Сергеевич. Всеобщая военная история новейших времен: Часть 1. Тип. Товарищества "Общественная польза". СПб. 1872. 448 с.

Сражения по алфавиту
Сражения Франции
Сражения Австрии
Сражения Нидерландов
Военные сражения революционной Франции
Сражения 1794 года
Июнь 1794 года